Санкт-Галлен () — торговая община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лицен. Население составляет 1841 человек (на 1 января 2016 года). Занимает площадь 61,01 км². Официальный код — 6 12 64.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Армин Форстнер (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 4 мест (8 в 2005 году)
 АНП занимает 11 мест (7 в 2005 году)

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии